Efendi bzw. Effendi steht für:

 Efendi, türkische Anrede, früherer osmanischer Titel

  Effendi (Zigarette), eine Marke der Sonntag Zigarettenfabrik, Bonn

Personen:
 Franciscus Effendi (* 1940), indonesischer Maler
 Rustam Effendi (1903–1979), indonesischer Schriftsteller
 Samira Efendi (* 1991), aserbaidschanische Sängerin